AWN peut faire référence à :
  ;
 Avant Window Navigator, un dock.